

Musica 
 P.Y.T. – gruppo musicale pop statunitense
 P.Y.T. (Pretty Young Thing) – singolo di Michael Jackson del 1983, dall'album Thriller
 PYT – traccia dell'album The Understanding di Memphis Bleek del 2000, featuring Jay-Z e Amil
 PYT – traccia dell'album In the Mid-Nite Hour di Warren G del 2005, featuring Snoop Dogg e Nate Dogg

Televisione 
 P.Y.T. (Pretty Young Thing) – episodio della settima stagione di Grey's Anatomy